Николай Степанович Коваленко (род. 12 декабря 1928, (19281212)теперь Республика Беларусь) — советский военный деятель, генерал-полковник (30 апреля 1988), начальник Политуправления Центральной группы войск. Депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва.

Биография 
С 1947 года служил в Советской армии.

Член КПСС с 1948 года.

В 1950 году окончил зенитно-артиллерийское училище.

С 1950 — на командных должностях. С 1951 г. — на военно-политической работе в войсках.

В 1963 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина.

В 1978 — 1982 г. — член Военного Совета — начальник Политического отдела армии Дальневосточного военного округа.

В 1982 — 1985 г. — член Военного Совета — начальник Политического управления Центральной группы войск (Венгрия).

В 1985 — 1991 г. — начальник Политического управления — 1-й заместитель начальника строительства и расквартирования войск Вооруженных сил СССР по политической части.

Затем — в отставке.

Звание 
 генерал-майор /28.10.1976/
 генерал-лейтенант /30.04.1982/
 генерал-полковник /30.04.1988/

Награды 
 ордена
 медали

Литература 
 Депутаты Верховной Рады УССР. 11-й созыв — 1985 г.

Персоналии по алфавиту
Генерал-полковники (СССР)
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Родившиеся 12 декабря
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Делегаты XXVII съезда КПСС